Příjmení Behrendt nese více různých osobností:

 Kerstin Behrendtová (* 1967) – východoněmecká atletka, sprinterka
 Klaus J. Behrendt (* 1960) – německý herec
 Larissa Yasmin Behrendtová (* 1969) – australská právnička a spisovatelka

Externí odkazy